Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Mills () :
 le comté de Mills, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Mills, situé dans l'État du Texas.